

Patronyme 

 Alvin Curran (né en 1938), compositeur américain ;
  ;
  ;
 Geoffrey Curran (né en 1995), coureur cycliste américain ;
 Howard Curran (1894-1972), un entomologiste canadien ;
 Jack Curran (1930–2013), entraîneur sportif américain ;
  ;
 J. Joseph Curran, Jr. (né en 1931), homme politique américain du Maryland ;
 Joseph Curran (1906-1981), marin marchand et leader ouvrier américain ;
 Kailin Curran (née en 1991), pratiquante américaine d'arts martiaux mixtes ;
 Kevin Curran (1957-2016), scénariste, producteur et acteur américain ;
 Margaret Curran (1958-), femme politique écossaise ;
 Mary Katharine Brandegee (ou Curran, du nom de son premier mari) (1844-1920), une botaniste américaine ;
 Michael Curran (né en 1944), joueur américain de hockey sur glace ;
 Nathaniel Curran (né en 1984) surfeur américain ;
  ;
 Pearl Lenore Curran (1883–1937), romancière américaine ;
 Rhys Curran (1989-), joueur de rugby à XIII australien devenu international français ;
 Robert Curran (1883–1958), homme politique canadien ;
 Sarah Curran  (1782-1808), fille de John Philpot Curran, célèbre avocat irlandais ;
 Tim Curran (né en 1977), surfeur américain ;
 Tony Curran, (né en 1968), acteur écossais.

Toponyme 

 Curran, un petit village canadien de Prescott-Russell ;
 Curran, un village américain du comté de Sangamon, dans l'Illinois ;
 Lac de Cairn Curran, un lac de barrage, en Australie.

Homonymie de patronyme